Boksan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Boksan-dong, Ulsan, stadsdel, 
 Boksan-dong, Busan, stadsdel,